Мурчанте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Тудела. Занимает площадь 13,23 км². Население — 3363 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Murchante
 Murchante

Муниципалитеты Наварры